Веси́но () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Весино, Матиас (род. 1991) — уругвайский футболист.
 Арруабаррена Весино, Лара ‎ (род. 1992) — испанская теннисистка
 Гарай Весино, Хесус (1930—1995) — испанский футболист.